

Geografia

Niemcy 
 Rickenbach – dzielnica Lindau (Bodensee)
 Rickenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut

Szwajcaria 
 Rickenbach – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Sissach
 Rickenbach – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Sursee
 Rickenbach – gmina w kantonie Solura, w okręgu Olten
 Rickenbach – gmina w kantonie Turgowia, w okręgu Münchwilen
 Rickenbach – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Winterthur

Osoby 
 Victor Rickenbach – szwajcarski polityk

Zobacz też 
 Rickenbacher
 Riggenbach